Мігель Діас-Канель Мігель Маріо Діас-Канель Бермудес (ісп. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez; нар. 20 квітня 1960
 Каннелле, Канель (фр. Cannelle) — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика.